Sierra Madre, desemnând muntele mamă sau lanțul montan mamă în spaniolă se poate referi la mai multe lanțuri montane

În America Centrală și Mexic 

 Sierra Madre Occidental, lanț montan în nord-vestul Mexicului și sudul statului Arizona
 Sierra Madre Oriental, lanț montan în nord-estul Mexicului
 Sierra Madre de Oaxaca, lanț montan în partea central sudică a Mexicului
 Sierra Madre del Sur, lanț montan în sudul Mexicului
 Sierra Madre de Chiapas, lanț montan care se extinde din sud-estul Mexicului în țările aflate la sud de Mexic, Guatemala, nordul El Salvador și vestul Hondurasului

În Filipine 

 Sierra Madre (Philippines), a mountain range on Luzon island

În Statele Unite ale Americii 

 Sierra Madre Mountains (California), lanț montan care se găsește în statul american California
 Sierra Madre, California, un oraș din Comitatul Los Angeles, care se găsește la poalele munților San Gabriel
 Sierra Madre Range (Wyoming), lanț montan care se găsește în statul american Wyoming, care cuprinde și pădurea națională Medicine Bow National Forest din Wyoming

Film, roman 

 The Treasure of the Sierra Madre, roman din anul 1927
 The Treasure of the Sierra Madre (film), film realizat în 1948 după romanul omonim

Vezi și 

 Sierra (dezambiguizare)

Nume proprii